Het wereldkampioenschap curling voor mannen 1964 werd van 16 tot en met 19 maart 1964 gehouden in het Canadese Calgary. Canada won al diens zeven wedstrijden, en werd zo voor de zesde keer op rij wereldkampioen.

Overzicht 
In 1964 werd het wereldkampioenschap voor het eerst niet in Schotland georganiseerd. Het curlingcircus trok naar Canada, waar het neerstreek in Calgary. Alle wedstrijden werden afgewerkt in de Stampede Corral.

Er waren zes deelnemende landen, een nieuw record. Twee landen maakten hun debuut, zijnde Noorwegen en Zwitserland. Zij konden echter geen potten breken, en eindigden onderaan het klassement. De overige vier landen stootten door naar de play-offs. De eindstrijd ging uiteindelijk tussen Canada en Schotland. Het gastland haalde het na een spannende strijd met 12-10, en verlengde zo zijn wereldtitel.

Groepsfase

Vijfde speelronde 
Woensdag 18 maart 1964

Woensdag 18 maart 1964

Woensdag 18 maart 1964

Play-offs

Finale 
Donderdag 19 maart 1964

Eindstand

Externe links 
Officiële website Calgary 1964

Curling in 1964
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Calgary